De Filippo  o de Filippo es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

Personas
 Eduardo De Filippo (1900-1984), actor, dramaturgo, director y humorista italiano. 
 Peppino De Filippo (1903-1980), actor, cómico y dramaturgo italiano.
 Titina De Filippo (1898-1963), gran actriz de teatro napolitana perteneciente a una familia del teatro italiano. 

 Luigi de Filippo, hispanista italiano.